La Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) es un organismo estatal chileno, cuyo objetivo es fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos. Se relaciona con el presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda.

En junio del año 2003 fue promulgada la ley N° 19.882 del Nuevo Trato Laboral para la Administración Pública, la cual creó el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC).

Cronología 

 Junio de 2003: Se promulga la ley N°19.882 del Nuevo Trato Laboral que crea el Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública.
 Enero de 2004: Inicia su funcionamiento el Servicio Civil.
 Julio de 2004: Se constituye el primer Consejo de Alta Dirección Pública.
 Marzo de 2006: Inicia su funcionamiento primer sistema de postulación en línea para cargos ADP.
 Agosto de 2009 Inicia su funcionamiento el portal www.empleospublicos.cl
 Febrero de 2011: Se publica la ley N° 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación, que establece la participación de la ADP en la selección de directores de escuelas y liceos y jefes DAEM.
 Mayo de 2013: Inicia su funcionamiento el portal www.directoresparachile.cl
 Enero de 2015: Se dicta instructivo presidencial Sobre Bmbuenas prácticas laborales en desarrollo de personas en el Estado.
 Septiembre de 2016: Inicia su funcionamiento nuevo sistema de postulación en línea para cargos ADP.
 Octubre de 2016: Se publica la ley N° 20.955 que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Sistema de Alta Dirección Pública 

El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) tiene como objetivo dotar a las instituciones del Estado –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.

Inició su funcionamiento el año 2004 con 680 cargos y en los últimos años –producto de su reconocimiento y validación- ha ido paulatinamente expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción, alcanzando los casi 5 mil cargos que utilizan la ADP como mecanismo de selección directiva en base al mérito.

Consejo de Alta Dirección Pública 
El Consejo de Alta Dirección Pública (CADP/ADP), es un cuerpo colegiado, de carácter autónomo que cumple el rol de garante del buen funcionamiento de la Alta Dirección Pública. Junto con el Servicio Civil, integra la institucionalidad del sistema.

Se compone de cinco integrantes: el director Nacional del Servicio Civil, quien lo preside y cuatro consejeros de reconocido prestigio por su experiencia y conocimientos en administración de personal y/o políticas públicas, quienes son designados por el presidente de la República, con acuerdo de los 3/5 de los senadores en ejercicio. Sus nombramientos son por períodos de seis años, son nominados por pares alternadamente cada tres años y tienen carácter inamovible.

Misión y funciones 
La principal misión del ADP es regular los procesos de selección de candidatos a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública o de aquellos que deben seleccionarse con su participación y conducir los concursos destinados a proveer cargos de jefes superiores de servicios. En el ejercicio de todas sus funciones debe cautelar los principios de no discriminación, imparcialidad y plena transparencia de los procesos de selección y garantizar la confidencialidad de la información.

Directores nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Consejo de Alta Dirección Pública histórico (2004-2018)
 Proyectos estratégicos (2018-2022)